La Femme Nikita (televisieserie), een Amerikaanse tv-serie uit 1997
 een alternatieve titel voor Nikita, een Frans-Italiaanse film uit 1990